Dahlmann est un nom propre germanique qui peut faire référence à :

Étymologie 
Le patronyme Dahlmann est composé de dahl, dérivé du gotique dals, du vieux haut allemand tal qui signifie « vallée », et de mann qui signifie « homme ». Dahlmann et tous ses dérivés alsaciens, allemands ou scandinaves comme Thalmann signifient donc « l’homme de la vallée », « celui qui habite dans la vallée ».

Variantes 
 Dahl
 Dahlman
 Dallmann, Dallman, Dalman
 Thalman, Thalmann, Thallman

Patronyme 

 Nicolas Dahlmann (1769-1807), général d'Empire sous Napoléon ;
 Friedrich Christoph Dahlmann (1785-1860), homme politique allemand ;
 Liliane Dahlmann (1956-), aristocrate et historienne espagnole ;
 Georges Fernand Dehon-Dahlmann (1840-1917), général français.

Références 

Patronyme germanique
Patronyme allemand